Willem van Hessen-Darmstadt (Bessungen, 6 november 1845 - Paleis Rosenhöhe, Darmstadt, 24 mei 1900) was een prins van Hessen en aan de Rijn.

Hij was de jongste zoon van prins Karel en prinses Elisabeth van Pruisen. 

Zelf trouwde hij - morganatisch - met Josephine Bender, die voor de gelegenheid in de adelstand werd verheven als barones Von Lichtenberg. Het paar kreeg een zoon:

Godfried van Lichtenberg (1877-1914)

Huis Hessen-Darmstadt
Hessen, W